Lorraway ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Lorraway (1956–2007), australischer Dreispringer
 Robyn Lorraway (* 1961), australische Weitspringerin, Ehefrau von Ken